Kuntscher ist der Familienname folgender Personen:

 David Kuntscher (* 2002), deutscher Handballspieler
 Ernst Kuntscher (1899–1971), deutscher Politiker (CDU), MdL, MdB